Фран Бро́дич (; 8 января 1997, Загреб, Хорватия) — хорватский футболист, нападающий клуба «Катания».

Карьера 
Играл за молодёжные команды клубов «Загреб» и «Динамо». 14 апреля 2013 года состоялся дебют Франа в основной команде «Динамо» в матче высшей лиги с «Интером». Тогда футболисту было 16 лет 3 месяца и 6 дней, и он стал самым молодым игроком чемпионата Хорватии за всю историю.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Катания»